19-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1979 () проводился в городе Мон-Руаяль (Квебек) c 25 февраля по 2 марта 1979 года. В провинции Квебек чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Мон-Руаяль — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который состоялся в марте 1979 в городе Перт (Шотландия).

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Линдси Спаркс; для самой команды это была 2-я победа в чемпионатах, до этого они выиграли чемпионат  года), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Манитоба (скип Крис Пидзарко). 3-е место заняла проигравшая в полуфинале команда, представлявшая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Sue Anne Bartlett).

Это был последний турнир под наименованием «Macdonald Lassies Championship», с главным спонсором чемпионата компанией . Следующие два розыгрыша чемпионата прошли под наименованием «Canadian Ladies Curling Association Championship».

Это был первый розыгрыш чемпионата, где появилась стадия плей-офф.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 11 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го места
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейки 
за выход в плей-офф со 2-го места

за выход в плей-офф с 3-го места

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1979

1979
Спортивные соревнования в Квебеке
Спорт в Канаде в 1979 году
Февраль 1979 года
Март 1979 года